

W Polsce 
 Komarno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Janowice Wielkie 
 Komarno – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów 
 Komarno – część wsi Wyczółki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac 
 Komarno –  gromada w powiecie bialskim

Inne 
 Komarno – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Komárno – gmina w Czechach
 Komárno – miasto na Słowacji
 Komárom – miasto na Węgrzech
 Komarno – miasto na Ukrainie

Zobacz też 
 Komarno-Kolonia
 Komorna